Меттре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 8 км на північний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 826 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2166,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт агломераційного об’єднання

 Меттре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Меттре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара